De Noorse voetbalclub Stabæk Fotball speelt sinds 1997 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Stabæk Fotball

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Stabæk Fotball
Stabæk IF